Bučići est un toponyme qui peut désigner :
Bučići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bučići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.